Tommaso I di Costantinopoli – patriarca ecumenico
Tommaso I di Gerusalemme – patriarca di Gerusalemme